Смоле́нский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Смоленский переулок
 2-й Смоленский переулок
 3-й Смоленский переулок
 Смоленский переулок — улица в Твери
 Смоленский переулок — улица в Томске

Украина 
 Смоленский переулок — улица в Луганске
 Смоленский переулок — улица в Харькове
 Смоленский переулок — улица в Херсоне

См. также 
 Смоленский бульвар
 Смоленский мост (значения)
 Большой Смоленский проспект
 Смоленская набережная
 Смоленская площадь
 Смоленская улица